Coming Up for Air peut désigner :

 Coming Up for Air est le titre original du roman Un peu d'air frais de George Orwell publié en 1939. 
 Coming Up for Air, un EP du groupe anglais Ride publié en 2002.